Фитеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Рибера. Население — 2332 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры